Carlos Enrique Rubio Martínez de Ubago (Santo Domingo, 27 de noviembre de 1981) es un agente de inteligencia, abogado penalista especializado en lavado de activos,columnista y Youtuber dominicano.

Biografía 
Carlos Enrique Rubio Martinez nació el 27 de noviembre de 1981 en Santo Domingo, República Dominicana. A la edad de 8 años su madre fallece y a los 13 pierde a su padre, razón que lo obliga a vivir con su abuelo. Estudió Derecho Procesal Penal en la Escuela Nacional de la Judicatura y recibió capacitación como consultor antilavado de activos en los Estados Unidos.

Ha trabajado como columnista para los diarios Acento y Listin Diario, como comentarista para el programa de radio El Gobierno de la Tarde en la emisora Z101 y se desempeñó como analista de comercio exterior en el Ministerio de Industria y Comercio (República Dominicana).

Para el año 2016 Carlos Rubio presentó una demanda en contra de la compañía Odebrecht en la República Dominicana, con alegatos de un relato circunstanciado en el que plantea lo que se consigna en torno a figuras como el lavado de activos, el soborno, la responsabilidad de funcionarios en los procesos de compra y licitación; Carlos Rubio fue el primer civil en someter ante la Procuraduría General de su país una lista por el caso Odebrecht en la República Dominicana. Asimismo, el 25 de septiembre de 2017, aseguró que el gobierno dominicano estaba usando dinero para comprar a periodistas que no estaban de acuerdo con su modo de gobernar.

El 3 de octubre de 2017 Carlos Rubio presentó una demanda en contra de varios jueces de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, con el propósito de investigar el rápido aumento del patrimonio de ellos.

Caso David Ortiz 
Rubio ganó notoriedad nuevamente debido al intento de asesinato del exbeisbolista dominicano David Ortiz. La noche del 9 de junio de 2019 David Ortiz se encontraba en el bar Dial and Lounge, de la ciudad de Santo Domingo Este, en la República Dominica, cuando recibió un impacto de bala en la espalda mientras compartía en la terraza del local junto algunos amigos, entre ellos el comunicador dominicano Jhoel López, quien también resultó herido,  seguidamente fue trasladado a un centro médico local donde fue intervenido, luego lo trasladaron al Hospital General de Massachusetts.

En una rueda de prensa, el procurador general de ese país, Jean Alain Rodríguez Sánchez, informó que el disparo no iba dirigido a David Ortiz, sino a un amigo del beisbolista que se encontraba en la misma mesa, Sixto David Fernández, por lo cual arrestaron al supuesto autor intelectual del crimen, Víctor Hugo Gómez Vásquez. Sin embargo, esta versión presenta algunas inconsistencias, ya que en un video que Carlos Rubio publicó en redes sociales, Vásquez no solo niega el hecho, sino menciona a César Emilio Peralta (alias “el abusador) como posible implicado, al ser muy amigo del objetivo, asimismo, el sicario reportó confundir a la víctima con el objetivo, pero resulta algo inverosímil ya que David Ortiz es mucho más alto y corpulento que Vásquez, además su piel es de tez oscura, mientras que la de Vásquez no. Posteriormente, el diario británico Daily Mail reveló en un reportaje que el verdadero autor intelectual del crimen es César Peralta, quien contrató a dos policías para cometer el crimen, debido a sospechas de un romance entre su esposa y David Ortiz. 

César Peralta ha estado en la mira de las autoridades dominicanas desde que en 2007 fuera apresado en un violento operativo luego de ser vinculado con un importante cargamento de cocaína. Posteriormente, en 2008 la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) lo apresó por supuestos nexos con los hermanos del narcotraficante Rolando Florián Féliz. A pesar de esto, en extrañas circunstancias fue excarcelado de ambos crímenes.

En 2014 saltó otra vez a la palestra pública por agresión a dos hombres, uno de ellos venezolano. En agosto de 2019 Departamento de Estado de los Estados Unidos identificó a César Peralta como cabecilla de una red internacional de narcotráfico, lavado de activos y trata de personas. También se han vinculado a su red importantes artistas dominicanos y puertorriqueños. En diciembre del 2019 fue apresado en la Cartagena de Indias, Colombia. Actualmente guarda prison en Puerto Rico donde fue extradictado.

Por la publicación del video y otras evidencias que relacionaban a César Peralta con el crimen de David Ortiz, Carlos Rubio recibió amenazas de muerte y tuvo que salir de República Dominicana con su familia hacia los Estados Unidos.

Referencias 

Abogados de República Dominicana
Alumnado de la Universidad de Florida